Trgovište steht für:

 Trgovište, Verwaltungssitz der Opština Trgovište, Serbien
 Trgovište (Sokobanja), Dorf in der Opština Sokobanja, Serbien
 Trgovište (Kraljevo), Weiler in der Opština Kraljevo, Serbien (um 20 Einwohner)